Casca peut faire référence à :
 Caius Servilius Casca et Publius Servilius Casca, deux des assassins de Jules César
 Casca, le personnage féminin principal du manga Berserk,
 Casca, une municipalité  du Nord-Ouest de l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil,
 CASCA, l'acronyme pour la Société canadienne d'astronomie.

Voir aussi

 Calancasca, une rivière suisse parcourant le val Calanca dans les Alpes